Saint-Symphorien é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento de Ille-et-Vilaine. Estende-se por uma área de 7,5 km².

Demografia

Comunas de Ille-et-Vilaine